Greggi  – plurale di gregge

Persone
 Agostino Greggi – politico, avvocato e ingegnere italiano
 Giada Greggi – calciatrice italiana